Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



36e régiment d'artillerie
 36e régiment d'infanterie
 36e régiment d'infanterie de ligne
 36e régiment d'infanterie légère
 36e régiment d'infanterie territoriale
 36e régiment de marche
 36e régiment de tirailleurs tunisiens

Homonymie d'unités militaires